Hamun (Persiska: هامون hāmūn) är beteckningen på vattensamlingarna i det sjö- och våtmarkssystem som finns i regionen Sistan, belägen i  Sistan-Baluchistanprovinsen i östra Iran och Nimruzprovinsen i Afghanistan.

Den största sjön i systemet är Hamun-i-Saberi eller Hamun-i-Helmand, som delas mellan Iran och Afghanistan. Sjösystemet får sitt vatten från Helmandfloden och dess bifoder, som rinner upp i Hindukush. Det ligger i ett av världens torraste ökenområden. Det är stort till ytan men mycket grunt, som djupast 3 meter, och därmed mycket känsligt för uttorkning. Ett antal dammar har anlagts för bevattning och vattenkraftförsörjning.

Referenser 

Irans geografi
Afghanistans geografi